Jacques Chirac (París, 1932-2019), polític francès, primer ministre (1974-1976 i 1986-1988) i president de la República Francesa (1995 - 2007) 
 Chirac (Charente), municipi francès al departament de Charente 
 Chirac (Corresa), municipi francès al departament de Corresa, regió del Llemosí 
 Chirac (Losera), municipi del departament francès de la Losera a la regió de Llenguadoc-Rosselló.